Суа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 37 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Суаз на сайті французького Національного інституту географії
 Суаз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суаз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суаз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена